Прота́сов  — русская фамилия; женская форма . Образована от народной формы Прота́с личного мужского имени греческого происхождения, от церковной формы которого Прота́сий образована однокоренная фамилия Прота́сьев.

Известные носители 
 
 
 Протасов, Андрей Георгиевич (1915—1989) — советский футболист, хоккеист, тренер.
 Протасов, Валентин Васильевич (1931—2004) — звеньевой механизированного звена, Герой Социалистического Труда.
 Протасов, Виктор Дмитриевич (1931—1997) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Протасов, Виталий Фёдорович (род. 1927) — советский учёный-металлург.
 Протасов, Владимир Юрьевич (род. 1970) — российский математик.
 Протасов, Григорий Григорьевич (ок. 1740—1784) — камергер, сенатор.
 Протасов, Игорь Олегович (род. 1964) — советский и российский футболист, тренер.
 Протасов, Илья Васильевич (1796 или 1797 — около 1860) — адъюнкт-профессор Московского университета.
 Протасов, Клеон Георгиевич (1923—2008) — актёр Московского театра сатиры.
 Протасов, Константин Георгиевич (1903—1975) — инженер путей сообщения, профессор, директор НИИ мостов.
 Протасов, Лев Григорьевич (1938—2015) — советский и российский историк.
 
 
 
 
 
 Протасов, Роман Николаевич (род. 1987) — российский футболист.
 Протасов, Степан Фёдорович (1703—1767) — сенатор Российской империи.
 
 Протасов, Яков Яковлевич (1713—1779) — генерал-поручик.

Составные фамилии 
 Протасов-Бахметев, Николай Алексеевич (1834—1907) — генерал от кавалерии, наказной атаман Астраханского казачьего войска.



Топонимы 
 Протасов яр — историческая местность в Киеве.
 Протасов Яр — пассажирский остановочный пункт Киевского железнодорожного узла.
 Протасов Яр — ручей в Киеве.